Юркино — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Ёма.

Входит в состав Сосновского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сосновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 31 км, до центра муниципального образования Сосновки — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Степаново, Анциферово, Молитвино, Киндеево.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
 Юркино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района